«Повар и певица» — советский художественный фильм, снятый режиссёрами Мукадасом Махмудовым и Валерием Харченко в 1978 году.

Сюжет 
Повар Тахир и певица Зухра, провалившись на экзаменах, не теряют присутствия духа. Случайно зайдя в Дом Быта Хасан Хасаныч Бармалиев, весёлый, но хитрый управляющий трестом «Бюро коммунальных услуг», принимает Тахира и Зухру в бригаду автопоезда, который призван обслуживать жителей малодоступных районов Памира. С музыкой и песнями, участвуя в свадьбе и на праздновании дня рождения герои радуют местное население. Со временем спекулятивные дела «Бармалея» становятся темой обсуждения на собрании, но принятое решение в пользу Хасана Хасаныча оставляет ситуацию без изменений. Бармалею удается разрушить отношения между Тахиром и Зухрой, но мать Зухры с дочерью догоняют автокараван. Интриги Хасан Хасаныча раскрываются, и он покидает бригаду. Но Зухра и Тахир все равно не помирились, и автопоезд уезжает без Зухры.

В ролях

Озвучивание 
 Юрий Саранцев — Хасан Хасаныч «Бармалей» (роль Бориса Сичкина)

 Вокальное озвучивание:
 Алла Пугачёва — певица Зухра (роль Махфират Хамракуловой): «Лунная вода», «Мама», «Если долго мучиться», «Мы не любим друг друга»
 Геннадий Трофимов — повар Тахир (роль Рустама Уразаева): «Лунная вода», «Тахир и Зухра»
 Михаил Боярский — Хасан Хасаныч «Бармалей» (роль Бориса Сичкина): «Бармалей»
 ВИА «Апрель» - «Верьте - не верьте», «Тахир и Зухра»

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Тимур Зульфикаров
 Режиссёр-постановщик: Мукадас Махмудов, Валерий Харченко
 Оператор-постановщик: Александр Панасюк, Георгий Хасанов
 Художник-постановщик: Владимир Мякота
 Композитор: Александр Зацепин Песни на стихи Леонида Дербенёва, Юрия Энтина

Музыка в фильме 
В фильме звучат песни Аллы Пугачёвой из её первого сольного альбома «Зеркало души» 1977 года:
 «Мы не любим друг друга» (А. Зацепин — Л. Дербенёв)
 «Если долго мучиться» (А. Зацепин — Л. Дербенёв)

Инструментальное сопровождение — вокально-инструментальный ансамбль под управлением Виталия Клейнота.

Ссылки 
 «Повар и певица»  на Рускино.ру

Фильмы СССР 1978 года
Фильмы Валерия Харченко
Фильмы студии «Таджикфильм»
Музыкальные фильмы СССР
Фильмы-мелодрамы СССР